Il singolare del torneo di tennis Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cecil Mamiit che ha battuto in finale Paul Goldstein 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Paul Goldstein (finale)
 Brian Vahaly (primo turno)
 Bobby Reynolds (primo turno)

 Robert Kendrick (secondo turno)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Dušan Vemić (primo turno)
 Cecil Mamiit (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2005